Соломон Сполдинг,  (1761, Ашфорд (Коннектикут)|Эшфорд, Коннектикут — 20 октября 1816, Эмити, округ Вашингтон, Пенсильвания) — американский проповедник, предполагаемый автор так называемой «Найденной рукописи» (Manuscript Story, или Manuscript Found) — фантастического сочинения об утерянной цивилизации «строителей курганов» в Северной Америке. Данное сочинение во многих деталях напоминало Книгу Мормона — священную книгу Церкви Иисуса Христа святых последних дней (мормонов), но было якобы написано ещё до появления «Книги Мормона».

Биография 
Сполдинг служил в Континентальной армии во время Войны за независимость США. В 1782 г. он поступил в Дартмутский колледж в г. Гановер, штат Нью-Гэмпшир, и окончил его в 1785 г. В октябре 1787 он стал проповедником церкви конгрегационалистов в г. Уиндхэм, штат Коннектикут.

В 1795 Сполдинг женился на Матильде Сэбин и открыл магазин вместе со своим братом Джозайей в Черри-Вэлли, штат Нью-Йорк. В 1799 г. они вместе со своим магазином переехали в Ричфилд в том же штате. Примерно в это время Сполдинг купил земельный участок и в связи с этим переселился в г. Конниот, штат Огайо. Считается, что именно в это время он начал писать «Найденную рукопись». В 1812 г., в связи с разрушениями, вызванными англо-американской войной Сполдинг переехал в Питсбург. Наконец, в 1814 г. он переехал в Эмити в Пенсильвании, где и умер два года спустя.

Рукопись Сполдинга 

В 1832 г. миссионеры Церкви Иисуса Христа Святых последних дней Сэмюэл Смит и Орсон Хайд приехали в город Конниот (Огайо), где проповедовали Книгу Мормона. Нехемия Кинг, житель города, лично знавший Сполдинга, посчитал, что мормонский священный текст напоминает некое сочинение Сполдинга, известное ему ранее. В 1833 г. брат Сполдинга Джон и некоторые другие жители Конниота подписали свидетельство под присягой о том, что Сполдинг был автором рукописи, части которой совпадали с Книгой Мормона. Эти свидетельства в 1834 г. опубликовал Эбер Д. Хау в книге «Разоблачённый мормонизм», в которой он утверждал, что Книга Мормона была всего лишь плагиатом с сочинения Сполдинга. Несколько лет спустя вдова и дочь Сполдинга и ряд жителей Конниота и Эмита также подписали свидетельства о том, что Сполдинг был автором рукописи, напоминавшей по содержанию Книгу Мормона.

Доктор Филастус Хёрлбат (Philastus Hurlbut) получил рукопись у вдовы Сполдинга и представил её публике в Кёртленде (Огайо) в декабре 1833. Позднее Хёрлбат участвовал в судебной тяжбе против Джозефа Смита, после чего передал собранные им документы Хау, который не обнаружил в них сходства с «Книгой Мормона». Хау в своей книге «Разоблачённый мормонизм» (1834) предположил, что мог существовать ещё один манускрипт Сполдинга. Джозеф Смит и Сидней Ригдон, которых Хау считал подлинными авторами «Книги Мормона», могли использовать при её написании «утраченный манускрипт».

В 1884 г. была обнаружена и опубликована рукопись Сполдинга, известная как «Найденная рукопись». В настоящее время рукопись находится в Оберлин-колледже в Огайо. Рукопись обнаруживает незначительное сходство с историей, описанной в Книге Мормона, однако ряд критиков утверждают о наличии параллелей в теме и стиле повествования. Вторая рукопись Сполдинга, якобы утраченная, о существовании которой заявлял Хау, так никогда и не была найдена. Текст «Найденной рукописи» опубликовала Реорганизованная церковь Иисуса Христа Святых последних дней в 1885 г., и Церковь Иисуса Христа Святых последних дней в 1886 и 1910 гг.

Проведенный в 2008 г. компьютерный анализ текста «Книги Мормона» по сравнению с текстами возможных авторов показал, по утверждению организаторов анализа, высокую вероятность того, что авторами книги были Сполдинг, а также Сидней Ригдон и Оливер Каудери (ранние деятели мормонской церкви, позднее отлучённые): 
«Наш анализ поддерживает теорию о том, что Книгу Мормона написали несколько авторов девятнадцатого века, и конкретнее, мы обнаружили сильные свидетельства в пользу авторства Сполдинга и Ригдона. Все данные (указывают) на Ригдона как на объединяющую силу». В данном исследовании Джозеф Смит не включался в число вероятных авторов на том основании, что поскольку Смит использовал множество писцов и соавторов, ни один из текстов не может быть с достоверностью определён как написанный им лично.

Стенфордская группа (Jocker et al., 2008) обнаружила «следы Сполдинга» в книгах Мосии, Алмы, первой части книги Хеламана и в книге
Этер. «Следы Сполдинга» были слабыми в тех частях книги Мормона, которые были созданы после инцидента с утраченными страницами (1-я и 2-я книги Нефия, часть 3-й книги Нефия, книга Морония). Они обнаружили «следы Ригдона» во всей Книге Мормона, за исключением известных глав Исаии, а также слабые «следы Пратта» в 1-й книге Нефия и сильные «следы Каудери» в средней части книги Алмы.

Примечания

Литература 
 Wayne Cowdrey, Howard Davis, and Arthur Vanick (2005). Who Really Wrote the Book of Mormon?: The Spalding Enigma (Concordia Publishing House)
  .

Ссылки 
 The Spalding Studies Site : website favoring Spalding authorship of the Book of Mormon
 The Spalding Enigma: The Fallacy of Repetition Continued? : website opposing Spalding authorship of the Book of Mormon
 Oberlin Spalding manuscript 1885 RLDS Church edition
 Oberlin Spalding manuscript 1886 and 1910 LDS Church editions
  Spalding biography in 1867 Dartmouth Alumni publication 
 The FARMS Review of «Wayne Cowdrey, Howard Davis, and Arthur Vanick (2005). Who Really Wrote the Book of Mormon?: The Spalding Enigma (Concordia Publishing House)»

Выпускники Дартмутского колледжа
Родившиеся в 1761 году
Умершие в 1816 году
Книга Мормона
Персоналии по алфавиту
Проповедники США